Ciprian Porumbescu (gemeente), Roemeense gemeente
 Ciprian Porumbescu (componist), Roemeens componist
 Ciprian Porumbescu (film), film uit 1973